

Geografia 
 Levent – quartiere nella parte europea della città di Istanbul, Turchia

Persone 
 Alain Levent – direttore della fotografia e regista francese
 Tamer Levent – attore, regista, direttore artistico e scrittore turco